Преутешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Преутешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Преутешть.
 Преутешть () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Тімішешть.